Chilasa är ett släkte av fjärilar. Chilasa ingår i familjen riddarfjärilar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Riddarfjärilar
Chilasa